Tribolium (grassenfamilie), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)
Tribolium (kevers), een geslacht van kevers uit de familie zwartlijven (Tenebrionidae)